Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Fortis Diamond Games 2015 nastoupilo dvacet osm hráček. Jednalo se o první ročník obnoveného turnaje od roku 2008, kdy vyhrála Belgičanka Justine Heninová, která ukončila profesionální kariéru 26. ledna 2011.

Singlovou soutěž ovládla třetí nasazená Němka Andrea Petkovicová, která ve finále porazila španělskou turnajovou pětku Carlu Suárezovou Navarrovou, a to bez boje pro krční poranění Španělky. Na okruhu WTA Tour si tak připsala šestý kariérní titul z dvouhry, když zvítězila ve čtvrtém finále za sebou. Bodový zisk jí zajistil návrat do první světové desítky, když 16. února 2015 figurovala na 10.  místě. V elitní desítce vystřídala krajanku Kerberovou.

Ve druhém kole odvrátila Petkovicová osm mečbolů z rakety Alison Van Uytvanckové.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Diamond Games
Sport v Belgii v roce 2015
WTA Tour 2015